Feketić (izvirno ; ; ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Mali Iđoš; slednja pa je del Severnobačkega upravnega okraja.

Demografija

Становништво 
У Фекетићу се говори српски и мађарски језик.

У селу постоји двојезична основна школа, смештена од 1979. године у модерној згради са спортским објектом, као и двојезично забавиште основано још 1894. године. До пре неколико деценија у селу су постојали и породилиште и дом за децу без родитеља.

О комуналним објектима, њиховој изградњи и одржавању се стара Месна заједница Фекетић.
V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Фекетић, živi 3384 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 39,3 let (37,5 pri moških in 41,0 pri ženskah). Naselje ima 1527 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,84.

Prebivalstvo je večinoma nehomogeno, a v času zadnjih treh popisov je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Severnobačkega upravnega okraja